Cube (informatica), een gegevenskubus in de informatica
 Cube (transport), een term voor het laadvermogen binnen het transport
 Cube (film), een Canadese sciencefictionfilm uit 1997
 Cube (computerspel), een computerspel
 Cube bikes, een Duits fietsmerk